Davidson Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Davidson Building (Iowa), NRHP-Nr. 99000736
 Davidson Building (Missouri), NRHP-Nr. 86002130
 Davidson Building (Montana), NRHP-Nr. 83001059